Baladi bezeichnet:

 Baladi (), folkloristischer, improvisierter, ägyptischer Tanzstil
 Baladi (Käse), Käsesorte aus dem mittleren Osten
 Baladi (Orange), Orangensorte

Baladi ist ebenfalls der Familienname folgender Personen:
 Lara Baladi (* 1969), libanesische Künstlerin
 Patrick Baladi (* 1971), britischer Schauspieler
 Roland Baladi (* 1942), französischer Bildhauer
 Sani Baladi (* 1994), deutscher Filmkomponist und Singer-Songwriter
 Viviane Baladi (* 1963), französisch-schweizerische Mathematikerin